Влади́мир Алексе́евич Болуче́вский (7 января 1954, Североморск — 19 января 2013, Санкт-Петербург) — российский сценарист, писатель, музыкант.

Биография 
Родился в семье морского офицера. Окончил музыкальную школу по классу саксофона и кларнета. Срочную службу проходил в Москве, в гвардейском военном оркестре, где занимался у джазового барабанщика Игоря Тикунова. Окончил музыкальное училище (класс саксофониста Геннадия Гольштейна).

В 1976—1983 гг. — барабанщик (в 1981—1982 — также саксофонист) группы «Аквариум». Играл в группе «Воскресенье» Юрия Ильченко, в «Поп-механике» Сергея Курёхина (с 1984 до конца 1980-х гг.). Создал группу MARDI GRAS.

В начале 1990-х оставил музыкальную карьеру, занимался бизнесом, добился известности как писатель и телесценарист.

Умер из-за редкой формы рака 19 января 2013 года.

Похоронен на .

Литературное творчество 
Писал детективные романы и повести, сценарии.

Избранные сочинения 
 
 
 
. — ISBN 5-224-03032-3.
 
  ISBN 5-224-03029-3.
 ISBN 5-9725-0639-4.
 
 ISBN 5-9725-0180-5.
  ISBN 5-224-04264-X.
 
 
  ISBN 5-9725-0251-8
 ISBN 5-9725-0363-8
 
 
 ISBN 5-9725-0610-6
 

 
  ISBN 5-9725-0414-6

Фильмография 
участие
  Диалоги (документальный) — музыкант «Поп-механики»
сценарист
  Улицы разбитых фонарей-5; 19-я серия: Марш Мендельсона
  Улицы разбитых фонарей-6; 11-я серия: Мёртвых не спросишь
 2004 Улицы разбитых фонарей-6; 18-я серия: Всё и сразу
  Улицы разбитых фонарей-9; 8-я серия: Адреналин
 2008 Улицы разбитых фонарей-9; 15-я серия: Обман зрения
  Улицы разбитых фонарей-9; 19-я серия: Без срока давности
 2009 Летучий отряд; фильм 1-й: Порт
 2009 Летучий отряд; фильм 2-й: В тихом омуте
  Улицы разбитых фонарей-10; 20-я серия: Дело на миллион
 2010 Улицы разбитых фонарей-10; 32-я серия: Обратный просчёт
 2010 Капитан Гордеев; фильм 6-й: Кровные братья
  Улицы разбитых фонарей-11; 7-я серия: Всего знать невозможно
 2011 Улицы разбитых фонарей-11; 24-я серия: Сорок восемь часов
  Улицы разбитых фонарей-12; 24-я серия: Суррогатная любовь
  Белые волки (в производстве)

Ссылки 
 
 
 

Саксофонисты группы «Поп-механика»
Музыканты XX века
Рок-музыканты России
Рок-музыканты СССР
Ударники СССР
Саксофонисты России
Саксофонисты СССР
Авторы детективной прозы
Русские писатели XXI века
Умершие от рака